Reil (Duitsland), plaats en gemeente in Duitsland
Reil (orgelmakerij), een Nederlandse orgelmakerij
Johann Christian Reil (1759-1813), een Duits medicus